Niyonkuru ist der Familienname von:
 Abraham Niyonkuru (* 1989), burundischer Marathonläufer
 Emmanuel Niyonkuru (1962–2017), burundischer Politiker
 Vladimir Niyonkuru (* 1983), burundischer Fußballtorhüter